est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide N-acétylaspartylglutamique, numéro CAS 
 base J ou β-D-glucopyranosyloxyméthyluracile, numéro CAS